В списке перечисляются электростанции Азербайджана. Список сгруппирован по видам электростанций.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана в 2013 году установленная мощность электростанций страны составила 7310 МВт, в том числе 
6227 МВт — мощность тепловых электростанций, 
1083 МВт — мощность гидроэлектростанций. 
 
Наибольшую долю в выработке имеют тепловые электростанции — 86 %, доля ГЭС — 6 %, доля электростанций промышленных предприятий — 8 %. Годовая выработка и солнечных и ветряных электростанций не превышает 1 .

Гидроэлектростанции

Солнечные электростанции

Тепловые электростанции

См. также 

 Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана
 Министерство энергетики Азербайджана

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Карта Азербайджанской энергосистемы
 Карабахская война: Ереван оценил стоимость карабахских ГЭС, перешедших под контроль Баку // 22 января 2021
 Энергомосты в будущее: что такое "кавказский план ГОЭЛРО" // Sputnik,  18.01.2021

СЭ
Электро
Азербайджан
Списки плотин и гидроэлектростанций